Illusions ("illusioni") può significare:

Cinema 
 Illusions – film del 1982 diretto da Julie Dash

Musica 
Illusions – album dei Sadus del 1988
Illusions – album di Ute Lemper del 1992
Illusions – album dei Crematory del 1995
Illusions – album di George Duke del 1995
Illusions – album di Michale Graves e Damien Echols del 2007

Altro 
Illusioni: Le avventure di un messia riluttante (Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah) – romanzo di Richard Bach del 1977
Illusions – videogioco del 1984